Хопсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хопсон, Деннис (род. 1965) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Хопсон, Маркус (более известен как Hopsin; род. 1985) — американский рэпер, музыкальный продюсер и актёр.